Hippias může být více věcí:

 Hippias (tyran) – athénský tyran
 Hippias z Elidy – řecký filosof a sofista